Europejska Formuła 3 Sezon 2012  – jedenasty sezon od utworzenia Mistrzostw Europejskiej Formuły 3, a pierwszy po ich reaktywowaniu. Rozpoczął się 28 kwietnia na torze Hockenheimring, a zakończył 21 października również w Hockenheim.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 15 marca 2012 roku. Osiem wyścigów towarzyszyło Formule 3 Euro Series, a więc również Deutsche Tourenwagen Masters, a dwa - na Circuit de Pau-Ville oraz Circuit de Spa-Francorchamps – Brytyjskiej Formule 3.

Klasyfikacja kierowców

Uwagi

Przypisy 

Sezony Europejskiej Formuły 3
2012 w sportach motorowych
2012 w Europie